Wodzisław – miasto w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław
 Wodzisław – gmina wiejska w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim,
 Wodzisław – dawna gromada w powiecie jędrzejowskim w województwie kieleckim,
 Wodzisław – potocznie oraz dawniej, nazwa miasta Wodzisław Śląski.

Zobacz też 
 Dekanat wodzisławski
 Dekanat Wodzisław Śląski
 Podobwód Wodzisław AK 
 Wodzisław Śląski 
 Wodzisław Śląski (stacja kolejowa)
 Wodzisław Śląski (gmina)
 Wodzisławskie Państwo Stanowe